

Film
 Profondo rosso (The Deep Purple) – film del 1920 diretto da Raoul Walsh
 Profondo rosso – film del 1975 diretto da Dario Argento

Musica e spettacoli
 Profondo rosso – colonna sonora del film diretto da Dario Argento, inciso dai Goblin e Giorgio Gaslini nel (1975)
 Profondo rosso – musical di Dario Argento e Claudio Simonetti, regia di Marco Calindri (2007)
 Profondo rosso – album degli Assalti Frontali del 2011
 Profondo Rosso – EP di Prevale del 2016